Мут — в староєгипетській релігії богиня неба
 Мут () - муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Ду